North Adams ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Adams (Massachusetts)
 North Adams (Michigan)